В соревнованиях по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2020 года смогут принять участие 128 спортсменов (64 мужчины и 64 женщины), которые разыграют между собой 5 комплектов наград. Каждый НОК может быть представлен не более чем шестью спортсменами (по 3 стрелка каждого пола).

Правила квалификации 
В командном первенстве у мужчин и женщин, по восемь квот будут разыграны в рамках чемпионата мира 2019 года. Каждый НОК, получивший квоту, также имеет право выставить три спортсмена в личном первенстве. Всего в командном первенстве примет участие по 12 команд у мужчин и женщин. Таким образом, через командное первенство будут распределены по 36 квот в личное первенство. Хозяевам Игр, сборной Японии, гарантировано участие в командном первенстве. В случае, если сборная Японии войдёт в число восьми лучших команд на чемпионате мира, освободившаяся квота будет разыграна на финальном квалификационном турнире летом 2020 года. Оставшиеся НОК, не вошедшие в число участников командного первенства, смогут быть представлены максимум одним спортсменом в личном первенстве у каждого пола. Если спортсмен получил для НОК квоту в индивидуальном первенстве, а потом НОК получила квоту в командном первенстве, индивидуальная квота будет разыгрываться в финальном квалификационном турнире.

На чемпионате мира также будут распределены 4 квоты по итогам индивидуального первенства, квоты получат лучшие НОК, чьи спортсмены не квалифицировались благодаря командному турниру. Помимо этого, для Европы, Азии и Америки, одна квота будет разыграна в рамках мультиспортивных континентальных турниров. На всех континентах будут проведены квалификационные соревнования. Финальный квалификационный турнир пройдет летом 2020 года, изначально в нём будет разыграна 1 квота, но их может стать больше, если квоты, выделенные для других соревнований, не будут использованы по каким-либо причинам. Ещё по 4 квоты (по 2 в личном первенстве у мужчин и женщин) будут распределены трёхсторонней комиссией.

На Играх 2020 года впервые будет разыгран комплект медалей среди смешанных пар. Квалификация для этой дисциплины пройдёт через рейтинговые раунды в начале Олимпийских игр. Каждый НОК, который квалифицировал по крайней мере одного мужчину и одну женщину, получит право принять участие в отборе, 16 лучших пар с лучшим нормативом на начало игр, разыграют комплект наград. В смешанных командных соревнованиях, проводимых на континентальных играх, команда-победитель получит по одной квоте на пол, что позволит ей принять участие в квалификации.

Для участия в играх, все лучники, в период начиная чемпионатом мира 2019 года и заканчивая финальным квалификационным турниром, должны выполнить следующий минимальный норматив:

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации
 Список квалифицированных стран

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020